Nessebar, oder Nesebar  (, [, auch eingedeutscht ]) bezeichnet:

 eine bulgarische Stadt, siehe Nessebar
 eine bulgarische Gemeinde, siehe Gemeinde Nessebar
 eine Bucht im Schwarzen Meer, siehe Bucht von Nessebar
 einen Fußballklub, siehe PFK Nessebar
 ein bulgarisches Kreuzfahrtschiff, siehe Nessebar (Schiff, 1946)

Siehe auch:
 Nesebur Gap, Gebirgspass auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis